Александр-Жан-Франсуа де Крой (; 1680 — 11 августа 1744, Веллетри (Лацио), граф де Бофор — французский и испанский офицер, участник войн за Испанское и Австрийское наследство.

Биография 

Четвертый сын Филиппа-Эмманюэля-Фердинанда де Кроя, принца де Сольр, и Анны-Марии-Франсуазы де Бурнонвиль.

После гибели старшего брата Альбера-Франсуа в битве при Мальплаке возглавил полк Сольра. В войне за Испанское наследство воевал во Фландрии, затем, с согласия Людовика XIV перешел на службу к Филиппу V Испанскому.

Был произведен в бригадиры армий Его Католического Величества, и назначен полковником полка валлонской гвардии. Отличился в Оранской экспедиции в Алжире, в битве при Билутоне, осаде Ливорно и битве при Кампо-Санто.

Воевал в Италии в испанских войсках, действовавших на службе Карла III Неаполитанского. Участвовал в отражении австрийского нападения на Веллетри 11 августа 1744. Контратаковал и преследовал противника, взяв в плен генерала Новати. Погиб в конце этого сражения.

Был холост.

Литература 

 Courcelle J.-B.-P., de. Croy, p. 73 // Histoire généalogique et héraldique des pairs de France. T. VIII. — P.: Arthus Bertrand, 1827

Офицеры Франции
Офицеры Испании
Участники войны за испанское наследство
Участники Войны за австрийское наследство
Погибшие в войнах и вооружённых конфликтах
Дом де Крой